Consult (juridisch), een adviesgesprek met een 
 Consult (medisch), een adviesgesprek met een arts
 Consult (televisieserie), een Nederlandse televisieserie uit 1996